Schiavonea – frazione di Corigliano-Rossano, provincia di Cosenza, Italia
 Schiavonea – frazione di Trenta, provincia di Cosenza, Italia